Галёнки — село в Октябрьском районе Приморского края Российской Федерации. Входит в состав Покровского сельского поселения, ранее административный центр упразднённого Галёнкинского сельского поселения.

География 
Село находится у реки Славянки. В окрестностях села находится военный аэродром Галёнки, а также войсковая часть номер 14038.

По восточной окраине села протекает река Славянка, по западной — река Крестьянка (обе — левые притоки реки Раздольная).

 Улицы
 50 лет ВЛКСМ
 50 лет Приморья
 60 лет Октября
 Арсеньева
 Вокзальная
 Калинина
 Карла Маркса
 Колхозная
 Комарова
 Комсомольская
 Кубанская
 Ленинская
 Молодёжная
 Набережная
 Октябрьская
 Первомайская
 Славянская
 Советская
 Советский переулок
 Степная
 Хуторская
 Центральная

История 
Село основано украинцами — переселенцами из села Голинка (Голёнки, Галёнки) Конотопского уезда Черниговской губернии в 1892 году. Ранее датой основания поселения — скорее, малоправдоподобной, считался 1880 год.

Сначала в селе обосновались первые 15 семей: Долгопол со своими братьями, Гагальчий, Хилько, Мацко, Горовенко, Шевченко и другие. Вначале строили временное жилье. Самое необходимое семьи привезли с собой: коров, лошадей, семена, домашнюю утварь. Каждая семья получила надел до 50 га в поле и 1 га на усадьбе. После обоснования переселенцы начали строить капитальные дома. Лес привозили из Шуфана на лошадях, которых покупали у казаков Полтавки.

Уже в 1910 году в селе насчитывалось 120 дворов с населением 700 человек. Село постепенно расстраивалось по левому берегу Славянки. Параллельно шла распашка лесных наделов. В 1888 году на собранные населением деньги была построена церковь. В связи с вводом в действие железной дороги Уссурийск — Гродеково значимость села увеличилась. В 1930 году были образованы два колхоза: имени Розы Люксембург и колхоз ДВГУ, которые в 1935 году объединились в колхоз имени Тельмана. Началась Великая Отечественная война. Из села ушли 180 человек, 80 односельчан сложили головы на фронтах войны. В 1952 году открылась средняя школа.

Инфраструктура 

В селе функционируют средняя школа, ветеринарный пункт и амбулатория, два клуба и библиотека, асфальтовый завод, почтовое отделение. В районе села находится Восточный центр дальней космической связи.

Население

Промышленность 
С период существования СССР, с первых лет индустриализации в 1930-е годы в селе были построены: кирпичный завод по ул. Арсеньева (функционировал до начала 90х годов и был заброшен со всем обуродованием и транспортными средствами, впоследствии разобран местными жителями на кирпичи,из которых в частности выстроены гаражные массивы в районе кладбища и к западу от д. 159 по ул. Комарова. 
Масляный завод (находился на ул. Колхозная) дал народное название участка реки Славянка.Также на ст. Галенки был построен и функционировал до начала 90х годов консервный завод, специализировался на производстве плодово-ягодных и овощных консервов, перед закрытием осуществлялось производство водки под названием "Галенковская" . Большая производственная база находилась на территории ИК-3 с. Дзержинское и ст. Галенки. Вместе с тем расширение промышленной базы села продолжалось вплоть до последних дней советской власти, так на территории, находящейся к северу от ст. Галенки планировалось построить производственный комплекс, было завезено оборудование, поставлен промышленный кран, но после строительство было заброшено.
Асфальтный завод по ул. Советская в районе поворота на ст. Галенки, функционирует до настоящего времени.
    В настоящее время производственные предприятия на территории села отсутвуют.

Транспорт 
Село Галёнки находится на автотрассе Уссурийск — Пограничный, в 30 км к северу от Уссурийска.

В 3 км севернее села находится станция ДВЖД Голенки.

Примечания 

Населённые пункты Октябрьского района (Приморский край)